Эдуа́рд Альбе́ртович Азаря́н (; род. 11 апреля 1958, , Армянская ССР) — советский гимнаст, олимпийский чемпион (1980), призёр чемпионата мира (1978), четырёхкратный чемпион СССР (абсолютный, вольные упражнения — 1979, опорный прыжок — 1980). Заслуженный мастер спорта СССР (1980). Выступал за ЦСКА.

Биография 
Эдуард Азарян начал заниматься спортивной гимнастикой в раннем детстве под руководством своего отца — трёхкратного олимпийского чемпиона Альберта Азаряна. В 1978 году Эдуард Азарян стал чемпионом СССР в командном многоборье и вошёл в состав сборной СССР. В этом же году стал бронзовым призёром Кубка мира в личном многоборье и серебряным призёром чемпионата мира в командном первенстве. В 1980 году на Олимпийских играх в Москве Э. Азарян в составе сборной СССР завоевал титул олимпийского чемпиона в командном первенстве.

С 1992 года живёт в США. Занимается тренерской деятельностью в созданном им гимнастическом центре в Алисо Виехо (Калифорния).

Примечания

Ссылки 
 
 
 Эдуард Азарян на сайте Федерации спортивной гимнастики России
 Отец и сын Азаряны на сайте гимнастического центре в Алисо Виехо

Гимнасты СССР
Чемпионы СССР по спортивной гимнастике
Олимпийские чемпионы по спортивной гимнастике
Олимпийские чемпионы от СССР
Гимнасты на летних Олимпийских играх 1980 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1980 года
Тренеры по спортивной гимнастике США
Тренеры по спортивной гимнастике Армении
Обладатели Кубка мира по спортивной гимнастике